Ámbar puede referirse a:
 El ámbar, resina vegetal fosilizada.
 El ámbar, un color.
 Ámbar, marca española de cervezas.
 Ámbar, cantante española, previamente conocida como Tamara y actualmente conocida como Yurena.
 Ámbar, nombre común del árbol de la especie Liquidambar orientalis.
 Ámbar, localidad del Perú.
 Ámbar (RCE), el Registro Clínico Electrónico del Hospital Exequiel González Cortés.
 Ámbar, telenovela chilena de 2016.
 Crónicas de Ámbar, serie de novelas fantásticas del escritor estadounidense Roger Zelazny.